Miejscowości w USA:
 Defiance – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Defiance – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Defiance
 Defiance – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie St. Charles

Gminy w USA:
 Defiance (ang. Defiance Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Defiance

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Defiance (ang. Defiance County) – w stanie Ohio

Gry komputerowe:
 Legacy of Kain: Defiance

Zespoły muzyczne : 
 Defiance – amerykańska grupa thrashmetalowa sformowana w 1985 roku w rejonie Bay Area (San Francisco).

Seriale :
 Defiance (serial telewizyjny) – amerykański serial, wyprodukowany przez Universal Cable Productions. Emitowany w stacji Syfy od 15 kwietnia 2013 roku.